Marchhäuser ist der Ortsname von

 Marchhäuser (Haidmühle), Ortsteil der Gemeinde Haidmühle, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Marchhäuser (Philippsreut), Ortsteil der Gemeinde Philippsreut, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern